Kenny Bamber est un des premiers chanteurs du groupe Morbid Angel avec lequel il participe à la démo The Beginning en 1985.

Naissance en 1957
Chanteur de death metal
Chanteur américain du XXe siècle
Chanteur américain de heavy metal